

Patronymie
 Abraham Berner est un orfèvre strasbourgeois du .
 Anne Berner (1964-), une femme d'affaires et politique finlandaise
 Alexander Berner (1966-) est un monteur allemand.
 Bruno Berner (1977-) est un footballeur suisse.
 Christoph Berner (né en 1971) est un pianiste classique autrichien.
 Erhard-Heinrich Berner (1894–1960) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Kai Berner (1984-) est un joueur de kayak-polo international allemand.
 Rotraut Susanne Berner (1948-) est une auteure et illustratrice allemande.
 Vicky Berner (1945-) est une joueuse de tennis canadienne.

Entreprises 
 Berner (entreprise) fournitures pour l'industrie à Saint-Julien-du-Sault (Yonne)

Homonymie de patronyme